

Risultati

Classifica marcatori 
5 goal
  Adrian Mutu

4 goal
  Edin Džeko

3 goal

  Hamdi Salihi
  Haris Medunjanin
  Zvjezdan Misimović

  Karim Benzema
  Yoann Gourcuff

  Florent Malouda
  Ciprian Marica

2 goal

  Erjon Bogdani
  Sergei Kornilenko

  Vedad Ibišević 
  Miralem Pjanić

  Loïc Rémy
  Gabriel Torje

1 goal

  Klodian Duro
  Gjergj Muzaka
  Stanislaŭ Drahun
  Sjarhej Kisljak
  Sergey Krivets
  Anton Putsila
  Vitali Rodionov

  Senijad Ibričić
  Darko Maletić
  Sejad Salihović
  Philippe Mexès
  Yann M'Vila
  Samir Nasri
  Anthony Réveillère

  Gilles Bettmer
  Lars Gerson
  Aurélien Joachim
  Srdjan Luchin
  Bogdan Stancu
  Ianis Zicu

Autoreti
1 : Éric Abidal (pro )

 Q